San Salvador (nom venecià) és una església de Venècia, al barri de San Marco, propera al Gran Canal.

La construcció de l'església renaixentista dedicada al Crist Salvador es va començar el 1506 sobre el solar d'una edificació més antiga, possiblement del  i ja reconstruïda en el . L'arquitecte fou Tullio Lombardo, però la va acabar poc després, el 1534, Jacopo Sansovino. La façana barroca, que s'obre al Campo San Salvador, és posterior: fou començada el 1663 seguint un projecte de Giuseppe Sardi i amb decoració escultòrica de Bernardo Falcone. Del seu interior, d'una gran unitat d'estil, hi destaquen dues obres del Ticià: l’Anunciació i la Transfiguració, a més d'un Sopar d'Emaús de Giovanni Bellini.

Al lateral dret s'aixeca el grandiós monument funerari al dux Francesco Venier, que va ocupar el càrrec entre el 1554 i el 1556, obra de Jacopo Sansovino (1561), amb escultures d'Alessandro Vittoria (lluneta amb la Pietat entre sant Francesc i el dux) i Tommaso da Lugano (Fe i Caritat).

Galeria

Enllaços externs 

 Església de San Salvador  (en italià)

Esglésies renaixentistes
Sant Salvador